Izraz stela lahko pomeni naslednje:
 Stela, žensko ime
 Stela, prostorska porazdelitev rastlinskega žilja
 Stela, antična nagrobna plošča ali steber iz kamna ali lesa, z napisom ali reliefom na sprednji ali več straneh